Besír Haszáni (; Tunézia, 1969. szeptember 22. –) tunéziai nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Egyéb foglalkozása:  államigazgatási ügyintéző.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Tunéziai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
Dél-Korea rendezte a 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol partbírói feladatot kapott. Eddy Maillet állandó asszisztense volt.

Egyiptom rendezta a 17., a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a működő játékvezető segítő partbírója lehetett. Eddy Maillet állandó asszisztense volt.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehettek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Eddy Maillet játékvezető állandó társaként.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

Afrika Kupa 
Ghána a 26., a 2008-as afrikai nemzetek kupája, Angola a 27., a 2010-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát rendezte, ahol a CAF JB delegálása alapján partbíróként szolgálta a labdarúgást. Partbírói mérkőzéseinek száma: 6.

Olimpia 
A 2008. évi és a 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájára a FIFA JB partbírói szolgálatra hívta meg. 2008-ban Badara Diatta, 2012-ben Szelím el-Zsedídi játékvezetőknek nyújtott segítséget.

2008. évi nyári olimpiai játékok

2012. évi nyári olimpiai játékok

Források 

Tunéziai labdarúgó-játékvezetők
1969-ben született személyek
Élő személyek